«Хлеб детства моего» () — советский художественный фильм 1977 года. Премьера фильма состоялась в феврале 1979 года.

Лауреат приза и диплома конкурса фильмов для детей и юношества на Всесоюзном кинофестивале 1978 года в Ереване. Также получил приз и диплом фестиваля «Молодость-78» в Киеве.

Сюжет 
Фильм повествует о детях войны. Васька и Витька — два пионера, друга-подростка, чтобы заработать после немецкой оккупации родной деревни, отправляются в город для торговли хозяйственными мелочами. Путешествие заканчивается неожиданным происшествием — бесследно исчезает корзина с их товаром. Возвращаясь домой, друзья останавливаются у заминированного ржаного поля с перезрелыми колосьями. Понимая, что зерно могло бы накормить деревню, мальчишки решают разминировать поле. Путем неимоверных усилий они выполняют задуманное, дав тем самым односельчанам провести жатву и обеспечить их существование на ближайшее будущее.

В ролях 
 Эдуард Купоросов — Васька (главная роль)
 Александр Ведерников — Витька (главная роль)
 Евгений Стежко — председатель
 Алла Мещерякова — Дарья
 Оксана Бобрович — Наташа
 Раиса Куркина — мать Васьки
 Андрей Болдин — Петька
 Володя Шкаликов — мальчик с балалайкой
 Наталия Гебдовская — Матрёна Матвеевна, баба Мотя
 Игорь Класс — Яков
 Леонид Яновский — Шорохов
 Борис Сабуров — дедушка Вити
 Анатолий Дриженко — сапёр
 Екатерина Загорянская — селянка
 Людмила Лобза — соседка
 Юрий Мысенков — солдат (нет в титрах)
 Сергей Глазков — юродивый (нет в титрах)

Эпизодическая роль 
 А. Горбатюк
 В. Кузьмин
 Г. Моринец
 Алексей Лупий
 Наталья Моргунова
 Оксана Моргунова
 Владимир Шлапак
 Ольга Рогозина
 Александр Гединский

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Василий Решетников
 Режиссёр-постановщик: Ярослав Лупий
 Художник-постановщик: Владимир Ефимов
 Оператор: Сергей Стасенко
 Композитор: Владимир Губа

Примечания

Ссылки 
 Фильм «Хлеб детства моего» (1977)
 Хлеб детства моего (1977)

Фильмы СССР 1977 года
Фильмы Одесской киностудии